8 км, 8-й киломе́тр, Восьмой киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Населённые пункты 
 8-й км — обезлюдевшее село в Усть-Майском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) России, входит в состав муниципального образования Городское поселение посёлок Эльдикан.
 8 км пригородной зоны города Инты — прежнее название посёлка Юсьтыдор в городском округе Инта республики Коми
 8 км (Восьмой километр) — упразднённый населённый пункт Усольского района (на территории Березниковского городского округа). Ныне урочище.
 8-й км — поселок в Низаминском районе города Баку.

Железнодорожные объекты

Азербайджан 
 8 км — название платформы "Кёроглу" до 2011 года.
 8 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 547054

Россия 
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 274330
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 941634
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 948120
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 101521
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 640041
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 652049
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 644837
 8 км — бывший остановочный пункт / пассажирская платформа, располагавшийся в Луховицком районе Московской области на тупиковой линии Луховицы — Зарайск. Код 234235
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 053915
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 773116
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 762713
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764878
 8 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 310723
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510859
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 521622
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 530732
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512426
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 603885
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605654
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Сакмарская — Оренбург. Код 811977
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Бердяуш — Бакал. Код 806610

Украина 
 8 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, линия Сухачевка — Правда. Код 451576
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Рублевка — Бурты. Код 428014
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Тропа — Купянск-Сортировочный. Код 431445

Крым 
 8 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Крымская железная дорога, линия Керчь — Владиславовка. Код 471531
 8 км — пассажирская платформа, Крымская железная дорога, линия Керчь — Аршинцево. Код 471141